La rue Bon-Secours à Nantes.
 La rue de Bonsecours à Montréal.
 La rue du Bon Secours à Bruxelles.

Bonsecours